Slovo harmonie není zcela jednoznačné a má více různých významů:

obecný význam
 synonymum pro slovo soulad, souzvuk, souznění, vyrovnanost, úměrnost, proporcionalita, lad, souměrmost
 harmonie barev
 harmonie pohybů
 rodinná harmonie
 harmonie celku

ve filozofii
 odvozeno od řeckého slova harmos
 vzájemný soulad mezi nějakým celkem a jeho dílčími částmi

v hudbě
 harmonie – hudební nauka o stavbě akordů, o jejich spojování, významu a používání (obecně všech hudebních souzvuků); také souzvučná složka hudebního projevu tvoříci s melodií a rytmem základní složky hudby
 dechová harmonie – zastaralý výraz pro hudební soubor dechových nástrojů (čili kapela-dechovka)
 Harmonie (časopis) – hudební časopis, který od roku 1993 vydává nakladatelství Muzikus
 Harmonie (program) – program k výuce harmonie

v lingvistice
 vokální harmonie nebo vokálová harmonie – připodobnění samohlásky (vokálu) jedné slabiky k samohlásce předchozí slabiky (např. v altajských, uralských a ugrofinských jazycích)

v řecké mytologii
 Harmonia – dcera boha války Area a bohyně lásky Afrodíty, manželka prvního thébského krále Kadma.

jiný význam
 obchodní značka některých potravin, např. kávy

podobný výraz
 Harmónia – část slovenského města Modra

Poznámka 
 opak resp. antonymum je slovo disharmonie